Sabana de Torres kan syfta på:

Colombia 

 Sabana de Torres (kommun), Santander, 
 Sabana de Torres (ort), Santander,